Oakwood (Comtat de Cuyahoga), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Oakwood (Comtat de Montgomery), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Oakwood (Comtat de Paulding), vila del Comtat de Paulding (Ohio, Estats Units d'Amèrica)
 Oakwood (Geòrgia)
 Oakwood (Missouri)
 Oakwood (Oklahoma)
 Oakwood Hills, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Oakwood Park, població dels Estats Units a l'estat de Missouri